Molino (Florida), een plaats  in de Amerikaanse staat Florida
 Molino Dorino, een metrostation in de Italiaanse stad Milaan
 Molino dei Torti, een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria, regio Piëmont
 Molino del Piano, een plaats in de Italiaanse gemeente Pontassieve
 El Molino, een gemeente in het Colombiaanse departement La Guajira
 Francesco Molino, de 99ste doge van Venetië